Карл Курц (; 21 ноября 1898, Клостернойбург — 26 ноября 1933, Базель) — австрийский футболист и тренер. Играл на позиции правого полузащитника.

Биография 
Карл Курц родился в Клостернойбурге 21 ноября 1898 года, там же он начал играть футбол, когда учился в местной гимназии. После гимназии Круц ушёл в венский клуб «Фёрст», где играл в молодёжном составе. Затем Курц завязал со спортом, но через некоторое время возобновил свою деятельность, став играть в молодёжной команде клуба «Флоридсдорф». В 1915 году Курц перешёл в клуб «Аматеурен», где уже после трёх игр, на которых просматривали Карла, он был принят в команду. Затем он перешёл в клуб «Обер Санкт Вейтер», из которого в мае 1916 года австрийца забрали на фронт.

В 1917 году, получив на войне ранение, Курц вернулся в Вену, где, выздоровев, стал вновь играть за «Аматеурен», с которым выиграл медали чемпионата Австрии в 1920 году. В 1921 году Курц вернулся в Фёрст, но клуб не блистал, заняв место далеко от тройки призёров, и футболист опять вернулся в «Аматеурен». Затем Курц играл «Фёрст» и клуб «Зиммерингер», который он покинул в марте 1927 года, уехав тренировать в Латвии. В октябре того же года Курц вернулся в Вену и играл за «Аматеурен», которая к тому времени сменила название на «Аустрию». И играл там до зимнего перерыва сезона 1928—1929, завершив карьеру из-за заболевания лейкемией.

В сборной Австрии Курц дебютировал в ноябре 1919 года против сборной Венгрии, а в ноябре 1928 года провёл последний матч в составе национальной команды, ставший для него 32-м. Также играл Курц и за сборную Вены в 15-ти встречах.

После окончания карьеры Курц работал тренером, сначала ассистентом главного тренера «Аустрии» Роберта Ланге, а затем самостоятельно возглавив венский клуб. В 1931 году Курц уехал в Швейцарию, где работал с клубами «Гренхен» и «Базель», с которым выиграл Кубок Швейцарии, а в ноябре того же года лейкемия победила Курца, и австрийца не стало.

Достижения 
 Обладатель Кубка Швейцарии: 1933

Ссылки 
 Профиль на austria-archiv.at

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Зиммеринг»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры сборной Латвии по футболу
Тренеры ФК «Аустрия» Вена
Тренеры ФК «Гренхен»
Тренеры ФК «Базель»